De 10 kilometer openwaterzwemmen voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2013 vond plaats op 22 juli 2013 in het Moll de la Fusta in Barcelona.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen 10